Madonna har flere betydninger:

Jomfru Maria
Jomfru Maria (med eller uden Jesus) som motiv i kunsten:
Madonna (maleri) af Edvard Munch
Madonna (entertainer)
Madonna (album) – debutalbum fra 1983